Webber Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Webber Township (Illinois)
 Webber Township (Michigan)

Siehe auch:
 Weber Township